Astynome () ist in der griechischen Mythologie:

 Astynome (Tochter des Talaos), Gattin des Hipponoos
 Astynome (Tochter des Chryses)
 Astynome (Gattin des Aphraios), Mutter der Aphrodite
 Astynome (Mutter des Kalydon)
 Astynome (Tochter des Amphion) und der Niobe